Місячний сарос 162 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що сходить. Вона почнеться 12 серпня 2288 року, коли Місяць ледь торкнеться північного краю земної півтіні, і завершиться 19 вересня 3550, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія міститиме 71 затемнення (40 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія міститиме 24 повних затемнення від 19 липня 2847 до 27 березня 3262, 12 часткових перед повними від 10 березня 2631 до 8 липня 2829 і 9 часткових після повних від 7 квітня 3280 до 4 липня 3424.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 23 вересня 2955 і триватиме 102,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 162 

Місячні сароси